Tramwaj spalinowy – rodzaj tramwaju zasilany silnikiem spalinowym. Przykładem takiego tramwaju jest Plasser&Theurer 08-16M #P1 służący do podbijania szyn.

Nordhausen 
Tego typu pojazdy (o rozstawie szyn 1000 milimetrów) jeżdżą od 1900 roku w niemieckimi mieście Nordhausen.

Wilno 
Od września 1924 roku do 5 listopada 1926 roku eksploatowano je w Wilnie (wagony silnikowe według pomysłu inżyniera Piegutowskiego, również miały rozstaw szyn o szerokości 1000 milimetrów).

Warszawa 
Od maja do października 1924 roku „Autotram” używany przy budowie linii tramwajowej do Pelcowizny był eksploatowany w Warszawie. Ten tramwaj miał natomiast rozstaw szyn 1525 milimetrów.

Wrocław 
W 2020 roku chęć zakupu 5 tramwajów spalinowych ogłosiło MPK Wrocław. Istnieje hipoteza, jakoby w okolicach lat 1900-1930 na Moście Uniwersyteckim jeździł tramwaj spalinowy. Jest to jednak zdecydowanie niepewne i raczej nie należy brać tego na poważnie.

Stany Zjednoczone 
Tramwaj spalinowy kursuje na trasie z centrum Camden do Trenton. Jest to więc także interurban.

Sztokholm 
W latach 20. XX wieku AB Stockholms Spårvägar posiadało jeden tramwaj spalinowy, kursujący na linii 19.

Han-sur-Lesse 
W Han-sur-Lesse istnieje zabytkowy tramwaj spalinowy o rozstawie szyn 1000 milimetrów.

Mielno 
W 2020 roku redakcja Gazety Kołobrzeskiej złożyła do władz Mielna propozycję uruchomienia tramwaju spalinowego jeżdżącego do Unieścia.

Przypisy 

Nordhausen
Tramwaje w Polsce
Transport szynowy
Transport szynowy w Polsce
Tramwaje w Szwecji
Tramwaje w Stanach Zjednoczonych